Schwiegermutter steht für:
 Mutter eines Ehepartners, siehe Schwägerschaft #Bezeichnungen und Grade
 umgangssprachliche Bezeichnung für einen Klammerentferner
 Einfädler (Nähen), Einfädelungshilfe, um einen Faden durch ein Öhr zu führen
 Verbandklammer, Klammer mit Gummizug zur Verbandfixierung
 Die Schwiegermutter, Märchenfragment der Brüder Grimm

Siehe auch: